Résultats détaillés de l'édition 2010 du tournoi de tennis professionnel masculin du Chili. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 250, s'est tenue du  au  sur terre en extérieur à Santiago. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Après Gstaad en 2009, Thomaz Bellucci remporte son deuxième titre sur le circuit professionnel. Il occupe au 8 février 2010 le  mondial, le meilleur classement de sa carrière.
 En double Łukasz Kubot et Oliver Marach remportent le titre face à Potito Starace et Horacio Zeballos. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Chili
 Saison 2010 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2010
Événement sportif à Santiago
Chili
2010 au Chili
Tennis en février 2010